Гадрозавроїди (Hadrosauroidea)  — надродина птахотазових динозаврів з підряду Iguanodontia. Група існувала протягом крейдяного періоду на всіх континентах. Гадрозавроїди виникли в Азії на початку крейди (130 млн років тому).

Класифікація

Таксономія 
Класифікація за Ramírez-Velasco et al, 2012.
 Надродина Hadrosauroidea
 Altirhinus
 Bactrosaurus
 Batyrosaurus
 Bolong
 Claosaurus
 Equijubus
 Eolambia
 Fukuisaurus
 Gilmoreosaurus
 Glishades
 Huehuecanauhtlus
 Jeyawati
 Jintasaurus
 Jinzhousaurus
 Koshisaurus
 Levnesovia
 Lophorhothon
 Nanyangosaurus
 Penelopognathus
 Probactrosaurus
 Protohadros
 Siamodon
 Shuangmiaosaurus
 Tanius
 Tethyshadros
 Xuwulong
 Родина Hadrosauridae

Філогенія 
Філогенічна кладограма за Wu Wenhao and Pascal Godefroit (2012).

Примітки 

Орнітоподи
Надродини плазунів